Auf dem heutigen Gebiet von Berlin gab es mehrere räumlich und zeitlich voneinander verschiedene Oberleitungsbusnetze:

 Elektromote (1882), der erste Oberleitungsbus der Welt in Halensee
 Gleislose Bahn Niederschöneweide–Johannisthal (1904–1905) in den Landgemeinden Niederschöneweide und Johannisthal
 Gleislobus Steglitz (1912–1914) in der Landgemeinde Steglitz
 Oberleitungsbus Berlin (1933–1965) in den westlichen Bezirken Spandau und Steglitz
 Oberleitungsbus Berlin (1951–1973) in den östlichen Stadtbezirken Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Lichtenberg